Dries Wouters, né le  à Tongres, est un footballeur belge qui évolue au poste de défenseur central au KV Malines, prêté par Schalke 04.

Biographie 
Issu du centre de formation du KRC Genk, il fait ses débuts le  en Division 1A avec ce club contre le SV Zulte Waregem, en remplaçant Timothy Castagne à la  minute de jeu.

Presque trois ans jour pour jour après sa première apparition sous le maillot limbourgeois, il inscrit le premier but de sa carrière professionnelle contre le RSC Charleroi (victoire 1-2).

En mai 2019, il devient champion de Belgique avec le club limbourgeois.

Fin de la saison 2020-2021, il signe à Schalke 04 qui vient de basculer en 2.Bundesliga.

Il ne joue que 205 minutes avec le club de la Ruhr, à cause d'une blessure à la cheville.

Schalke 04, le prête au KV Mechelen le 12 janvier 2022 pour se relancer.

Statistiques

Palmarès

En club 
 KRC Genk

 Championnat de Belgique (1)
 Champion : 2019

 Schalke 04 

 Championnat d'Allemagne de D2
 Champion : 2022

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Joueur du KRC Genk
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du KV Malines
Naissance en janvier 1997
Naissance à Tongres